Oomyzus är ett släkte av steklar som beskrevs av Camillo Rondani 1870. Oomyzus ingår i familjen finglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Finglanssteklar
Oomyzus